Кубок Сауна прошел с 30 августа по 2 сентября 1992 года в городах Хельсинки и Турку (Финляндия). В турнире приняли участие четыре сборные: России, Чехословакии, США и Финляндии. Обладателем кубка стала сборная России, не проигравшая ни одного матча.

Матчи турнира

Итоговая таблица

Победитель Кубка Сауна

Лучшие игроки 

Бомбардир:  Алексей Ткачук — 5 (3+2)

Ссылки 

 Статистика турнира.pdf
Архив.

Спорт в Финляндии в 1992 году
Кубок Карьяла